Krka, rijeka u Hrvatskoj, izvire u blizini Knina, u more utječe kod Skradina.
 Nacionalni park Krka, nacionalni park koji uključuje donji tijek Krke
 Manastir Krka, kod Kistanja, Hrvatska
 Krka (Slovenija), izvire u blizini Ljubljane, teče kroz Novo Mesto, utječe u Savu kraj Brežica
 Krka (Una), rijeka u Bosni i Hercegovini, pritok Une
 Krka (Austrija), izvire kod mjesta Gurk, Austrija
Krka (tvrtka), slovenska farmaceutska tvrtka u Novom Mestu.
 KK Krka Novo Mesto, košarkaški klub iz Novog Mesta.